Észak-Macedónia
 Selci, falu Struga községben, a Délnyugati körzetben

 Horvátország
 Selci, falu Bizovac községben, Eszék-Baranya megyében
 Selci Križovljanski, falu Cestica községben, Varasd megyében
 Szelce (), falu Diakovár községben, Eszék-Baranya megyében

 Olaszország
Selci, falu Rieti megyében, Lazio régióban
Selci patak Perugia megyében, Umbria régióban, a Tevere jobb oldali mellékvize